
Termin -{HHC}- ima više značenja.

 Kalcijum-detektujući receptor, ćelijski receptor
 Hemohromatoza (), bolest
 9-nor-9β-Hidroksiheksahidrokanabinol